Eisfuchs steht für:

 Polarfuchs (Vulpes lagopus), Raubtierart
 Eisfuchs (Schiff), deutscher Eisbrecher